One of the Boys — третий студийный альбом американской кантри-певицы и автора-исполнителя Гретхен Уилсон, изданный 15 мая 2007 года на студии Columbia Nashville.
Альбом дебютировал на первом месте в американском кантри-чарте Top Country Albums и на № 5 в общенациональном хит-параде Billboard 200 (США) с тиражом в 73 000 копий в первую неделю. К 9 мая 2008 года суммарный тираж диска достиг 232 000 копий в США.

Список композиций

Чарты

Album

Синглы

Примечания

Ссылки 

Альбомы Гретхен Уилсон
Альбомы Columbia Records
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums